Úžice (doorverwijspagina), twee gemeenten in Tsjechië
Užice, stad in het district Zlatibor in Centraal-Servië